Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2016 года  проходил с 18 по 26 октября в Измире (Турция) одновременно с чемпионатом Европы среди мужчин в форматах основная программа, рапид, блиц и супер-блиц. Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек).

По результатам чемпионата Европы путёвки на чемпионат мира 2017 года завоевали россиянки Айгуль Идрисова, Ксения Нахова, представительницы Украины Ольга Балтажи, Юлия Макаренкова, представительницы Белоруссии Дарья Федорович и Ольга Федорович.

Итоговое положение

Основная программа 
Соревнование проходило по швейцарской системе в 9 туров. Приняли участие 29 спортсменок из 11 стран. Средний рейтинг турнира 2031.
 Участницы

MF — мастер ФМЖДGMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Итоговое положение

Рапид

Блиц

Примечания

Ссылки 
 European Championship 2016
 Сайт чемпионата
 Результаты основной программы 
 Результаты рапида
 Результаты блица

Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Измире
Шашки
Октябрь 2016 года
Чемпионаты Европы в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции